Владимир Бурков:
 Бурков, Владимир Владимирович (род. 1981) — российский хоккеист.
 Бурков, Владимир Германович (1947—2019) — советский и российский историк, специалист в области фалеристики, доктор исторических наук, профессор СПбГУ.
 Бурков, Владимир Николаевич (род. 1939) — советский и российский учёный в области теории управления, теории игр, дискретной оптимизации.